Marvel Super Heroes (razdvojba)  
 Hormon stimulacije melanocita
 Microsoft Surface Hub
 Magnesium Silicate Hydroxide - Synthetic anisotropic material. Anisotropy 
 Monad Shell — prijašnje ime za Microsoftov Windows PowerShell
 Željeznička postaja Mossley Hill, Engleska, kod postaje po National Railu je MSH.
 Mount St. Helens, SAD, skraćeno nazivan MSH.
 mikotiol, neuobičajeni thiol nađen u aktinobakterijama.